Великое национальное собрание:
 Великое национальное собрание Румынии — парламент Румынии в 1948—1989 годах.
 Великое национальное собрание Турции — парламент Турции.
 Великое национальное собрание Черногории - парламент Черногории созванный в 1918 году и принявший решение об объединении с Сербией;
 Великое национальное собрание сербов и остальных славян Баната, Бачки и Бараньи - парламент Баната, Бачки и Бараньи созванный в 1918 году и принявший решение о объединении с Сербией.